

Expressions 

 La Pompe du bouc est le nom qu'on donne à une cérémonie potache d'inspiration antique. 
 Pompes funèbres.
 Un psychopompe est une entité spirituelle chargée de guider l'âme des morts.
 en grande pompe : avec beaucoup d'apparat.

Expressions familières 
En langage familier :
 être à côté de ses pompes : ne plus avoir les idées claires.
 avoir un coup de pompe : subir un soudain épisode de fatigue.
 à toute pompe : à toute vitesse
 pompe à finances : désigne le fisc (dans Ubu roi, Alfred Jarry écrit : pompe à phynances).
 première pompe, deuxième pompe : soldats de première ou de deuxième classe (voir Grades de l'armée française).

Une pompe peut désigner :
 une station essence.
 une chaussure ; exemple : Où sont mes pompes ?
 une gruge (antisèche) qui permet de « pomper », c'est-à-dire de copier, de tricher, lors d'un examen.
 une seringue
 une pipe, une fellation.

Technique 
 Une pompe, en mécanique, est un dispositif permettant d'aspirer et de refouler un fluide.
 
 Pompe à air 
 Pompe à anneau liquide
 pompe à béton 
 Pompe à bras
 Pompe à bras de pompier
 Pompe à diffusion
 Pompe à engrenages 
 Pompe à feu
 Pompe à huile
 Pompe à impulsion 
 Pompe à incendie
 Pompe à injection
 Pompe à insuline 
 Pompe à liquide
 Pompe à membrane
 Pompe à mercure 
 Pompe à palettes 
 Pompe à perfusion
 Pompe à pistons axiaux 
 Pompe à vélo 
 Pompe à vent
 Pompe à vide 
 Pompe à vis excentrée
 Pompe centrifuge
 Pompe d'alimentation
 Pompe de cale
 Pompe de Knudsen 
 Pompe doseuse
 Pompe oléohydraulique 
 Pompe péristaltique
 Pompe turbomoléculaire 
 Pompe Valdès 
 Pompe volumétrique 
  pompe à chaleur (PAC), dispositif permettant de transférer de l'énergie thermique. 
 Pompe à chaleur gaz naturel 
  bateau-pompe, navire doté de puissants moyens de pompage. 
 fusil à pompe, fusil à magasin tubulaire ou chargeur amovible, et à rechargement manuel. 
  serrure à pompe est souvent appelée serrure de sécurité.

Sport 
 Une pompe, en sport, est un mouvement qui constitue un exercice de culture physique. Faire des pompes : faire des mouvements qui consistent à relever et abaisser son corps allongé en poussant sur les bras puis en les repliant, plusieurs fois de suite.

Patronymes 
 Abraham Pompe van Meerdervoort, homme politique néerlandais
 Antoine Pompe, architecte belge
 J. L. C. Pompe van Meerdervoort (1829-1908), physicien, chimiste et médecin néerlandais
 Joannes Cassianus Pompe, médecin pathologiste néerlandais
 Matthias Pompe, joueur allemand de volley-ball et de Beach-volley

Arts 
 Les Rivaux de la pompe (One Run Elmer), court métrage américain réalisé par Charles Lamont (1935).
 L'Ordinateur des pompes funèbres, film italo-français réalisé par Gérard Pirès (1976).

Culture 
 La pompe à phynance, blog de Frédéric Lordon sur le Monde diplomatique.

Toponyme 
 
 Pompe de l'Ange, un petit monument (également appelé Fontaine de l’Ange), qui orne la place de l’Ange, à Namur (Belgique) ;
 Rue de la Pompe, rue et station de métro à Paris.

Autre 
 en biochimie, une pompe ionique est un type de transporteur membranaire à transport actif.
 Pompe à protons 
 Pompe calcium 
 Pompe proton-potassium
 Pompe sodium-potassium
 En biogéochimie des océans, la pompe biologique est une série de processus biologiques conduisant à transporter le carbone de la zone photique vers les fonds marins. 
 en musique, au piano, « faire la pompe » consiste à jouer, de la main gauche, les notes de basse sur le  et le , et les accords sur les  et  de la mesure. A la guitare, la pompe consiste à marquer d'un accord chaque temps de la mesure en accentuant les  et  (type d'accompagnement très prisé dans le jazz manouche). Par extension, on dit qu'un musicien (pianiste, guitariste, etc.) fait la pompe quand il accompagne un soliste en marquant bien le tempo.
 en gastronomie, la pompe est le nom donné à diverses sortes de pâtisseries, notamment des crêpes de blé noir et de farine de froment en Corrèze, la pompe à l'huile (recette de pâtisserie traditionnelle provençale), la pompe aux pommes dans le Bourbonnais et plus généralement en Auvergne (dans cette zone géographique on trouve aussi une spécialité gastronomique salée, la pompe aux grattons).
 L'effet de pompe du Sahara est une hypothèse concernant l'alternance de phases humides et arides au Sahara. 
 les enseignements non militaires à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.

Voir aussi 
 Maladie de Pompe

Homonymie